⊕ ( unicode : U+2295) est un symbole pour :
 le plus cerclé de la somme directe en algèbre (nom officiel du symbole unicode) ;
 l'opérateur logique OU exclusif pour le binaire.

Il serve aussi comme une substitution graphique pour U+1F728 🜨 (symbole alchimique pour vert-de-gris et symbole astronomique pour la planète Terre).

Voir aussi 

Caractère Unicode
Plus cerclé
P